Центральный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Центральный сельсовет — в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Центральный сельсовет — в Родинском районе Алтайского края.
 Центральный сельсовет — в Идринском районе Красноярского края.
 Центральный сельсовет — в Перевозском районе Нижегородской области.